Tunnelton ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Tunnelton (Indiana)
 Tunnelton (Pennsylvania)
 Tunnelton (West Virginia)